Die untenstehenden Gemeinden liegen im brasilianischen Bundesstaat Maranhão. Die Zahlen hinter den 217 Gemeindenamen geben die Bevölkerung im Gemeindegebiet für die letzten drei offiziellen Volkszählungen der Jahre 1991, 2000 und 2010 an.

Die letzte Schätzung des brasilianischen Bundesamtes für Statistik und Geographie (IBGE) erfolgte am 1. Juli 2020, die Zahlen der Schätzungen von 2020 sind hier nicht berücksichtigt.  Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen und wurde wegen der COVID-19-Pandemie in Brasilien verschoben.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 
 
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Cidades@ Maranhão (Statistiken und Diagramme für einzelne Gemeinden)

Einzelnachweise 

Maranhao
 
!